HMS Stockholm har sex fartyg namngetts till i svenska flottan:

Stockholm (1682), linjeskepp sjösatt år 1682
Stockholm (1708), linjeskepp sjösatt år 1708
Stockholm (1748), galär sjösatt år 1748
Stockholm (1856), ånglinjeskepp sjösatt år 1856
, jagare sjösatt år 1936
, kustkorvett sjösatt år 1984

Se även
Stockholm
S/S Stockholm
M/S Stockholm